Руди Космач (Довје, 23. јун 1932 — Љубљана, 29. септембар 1981) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|3
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|2
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Три приче || Миха 
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1956. || Долина мира || Други поручник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || Заплатарјев Јанез
|-
| 1963. || Саморастники || /
|-
| 1965. || Луција || Мохор 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1975. || Живе везе (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 1981.
Словеначки глумци
Југословенски глумци